Stubla je lahko naselje:

 Stubla, Bojnik naselje v občini Bojnik (Srbija)
 Stubla, Medveđa naselje v občini Medveđa (Srbija)
 Stubla, Đakovica naselje v občini Đakovica, Kosovo
 Gornja Stubla, Vitina (Kosovo)
 Dolnja Stubla, Vitina (Kosovo)
 Stubla (od 1999 združeni Gornja in Dolnja Stubla) (Kosovo)

 Stublo naselje v občini Čajetina pod Zlatiborom (Srbija)